Zaina ist

 eine Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Hausleiten in Niederösterreich, siehe Zaina (Gemeinde Hausleiten) 
 ein arabischer Frauenname
 die Titelfigur des Films Zaina – Königin der Pferde

Namensträger
 Enrico Zaina (* 1967), italienischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Saina
 Zeina